

Cappelle 
Cappella di Santa Marta presso il Castello di Colle Massari a Cinigiano

Chiese

Francia 
Chiesa di Santa Marta a Tarascona

Italia 
Chiesa di Santa Marta a Bellano
Chiesa di Santa Marta a Borgo a Buggiano
Chiesa di Santa Marta a Genova
Chiesa di Santa Marta a Mergozzo
Chiesa di Santa Marta a Messina
Chiesa di Santa Marta a Milano
Chiesa di Santa Marta a Monza
Chiesa di Santa Marta a Napoli
Chiesa di Santa Marta a Palermo
Chiesa di Santa Marta a Pisa
Chiesa di Santa Marta al Collegio Romano a Roma
Chiesa di Santa Marta a Sant'Angelo di Brolo
Chiesa di Santa Marta a Sondalo
Chiesa di Santa Marta a Talana
Chiesa di Santa Marta a Venezia, ora sconsacrata e utilizzata per eventi culturali
Chiesa di Santa Marta a Carate Urio
Chiesa di Santa Marta a Porlezza

Svizzera 
Chiesa di Santa Marta a Lugano, quartiere Carona

Monasteri 
Monastero di Santa Marta a Firenze

Pagine correlate 
Oratorio di Santa Marta